

Cinema e televisione 
Luci della città (City Lights) – film diretto da Charlie Chaplin del 1931
City Lights – serie TV della BBC Scotland, in onda dal 1986 al 1991
City Lights – serie TV della ITV, in onda dal 2004 al 2008
City Lights – film diretto da Hansal Mehta del 2014

Musica 
City Lights – gruppo musicale statunitense
City Lights – singolo di Ray Price del 1958
City Lights – singolo di Mickey Gilley del 1975
City Lights – album di Lee Morgan del 1958
City Lights: Country Favorites – album di Connie Smith del 1972
City Lights – album di Mickey Gilley del 1975
City Lights – album di Dr. John del 1979
City Lights – album di Lou Reed del 1985
City Lights – singolo di Blanche del 2017
City Lights – EP di Byun Baek-hyun del 2019

Altro 
City Light News – giornale canadese
City Lights Bookstore – casa editrice statunitense